JRT est un sigle qui peut désigner :
 Jugoslovenska Radio-Televizija, une ancienne société nationale de radio et de télévision de la Yougoslavie ;
 Jack Russell terrier, une race de chien de petite taille, destinée à l'origine à la chasse.